Ел Буен Весино има више значења:

 Ел Буен Весино (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Буен Весино (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику